Caribbean Club Shield, även känd som CFU Club Shield och CONCACAF Caribbean Club Shield, är Karibiens andra fotbollsturnering, efter Caribbean Club Championship. Till skillnad från Caribbean Club Championship arrangeras Caribbean Club Shield av  Concacaf och inte av CFU. Turneringen grundades under 2018 som en turnering för klubbar från icke-professionella ligor som jobbar mot den professionella standarden.<ref>{{Webbref|url=https://mailchi.mp/9c8b7592667d/dominican-republic-selected-to-host-inaugural-concacaf-caribbean-club-shield|titel=Dominican Republic Selected to Host Inaugural CONCACAF Caribbean Club Shield|datum=|hämtdatum=5 juli 2019|utgivare=Mailchi.mp}}</ref> Vinnaren av Caribbean Club Shield kvalificerar sig för playoffspel mot fyran från Caribbean Club Championship om en plats i Concacaf League.

NationerNationer som hade möjlighet att sända en representant.''

Turneringarna 

</tr>
2020

Inställd på grund av coronavirusutbrottet
</tr>
2021
Inställd på grund av covid-19-pandemin.
</tr>

Anmärkningslista

Se även
 Concacaf Champions League
 Concacaf League
 Caribbean Club Championship

Källor
 cfufootball.org
 Rsssf.com

Referenser